Sewa ist ein männlicher Vorname

Sewa steht für:

 Sewa (Fluss), ein Fluss in Sierra Leone
 Sewa (Bikin), ein Fluss in Russland
 Sewa (Ravi), ein Fluss in Indien
  Sewa (Saint John), ein Fluss in Liberia
 Sewa-Waanje-Wildschutzgebiet, ein Wildschutzgebiet in Sierra Leone
 Ein historisches tibetisches Goldgewicht, siehe Historische Währung Tibets#Gold-Zahlungsmittel vor 1650
 Sewa Kan, eine guineische Musikgruppe
 Sawa, historische Name der Gemeinde Seon

Die Abkürzung SEWA steht für:
 SEWA, indische Gewerkschaft für selbständige Frauen
 SEWA, Sharjah Water and Electricity Authority – Dubai
 SEWA, Sensations-Warenhaus, eine Kleinwarenkette in Österreich, die einer Religionsgemeinschaft gehört.
 SEWA,  Society for Empowering Women to Achieve, eine Menschenrechte Initiative (?)
 SEWA, (sewausa) eine Hindu Menschenrechte Initiative (?)

Sewa ist der Name folgender Personen:
 Manga Sewa, ehemaliger Herrscher Solimanas